Jiddische Bibliothek bezeichnet:

Jiddische Bibliothek  (Buchreihe)
Medem-Bibliothek (Maison de la culture yiddish), größte jiddische Bibliothek Europas in Paris
New Yiddish Library, Buchreihe
Steven Spielberg Digital Yiddish Library
Di Yudishe biblioṭeḳ (= Idishe bibliotek: a liṭerarish-populer-ṿisenshafṭlikher zshurnal),  redigiert und herausgegeben durch Jizchok Leib Perez (1852–1915)
Salomo-Birnbaum-Bibliothek 
Bibliothek des Mendy Cahan (Yung Yidish Book Museum)

Siehe auch
Liste jiddischer Medien